

События

Римское царство 
 Царь: Тулл Гостилий.
 Первое документированное греками солнечное затмение, (полное, 6 апреля )
 Колонисты с Мессины и изгнанники из Сиракуз основали город Гимера (северное побережье Сицилии).
 Арабы поддерживали Шамашшумукина и разбиты.
 Поход Ашшурбанапала на Вавилон. Поражение Шамашшумукина и арабов. Захват Сиппара, Куту и Борсиппу. Осада и падение Вавилона. Шамашшумукин бросился в огонь своего пылающего дворца. Ашшурбанапал объявляет себя царём Вавилона.

Китай 
 12-й год по эре правления луского князя Си-гуна.
 В 3 луне, в день гэн-у в Лу отмечено солнечное затмение (в «Ши цзи» не отмечено). По современным данным, затмение произошло 6 апреля 648 года до н. э. 
 Летом чусцы завоевали и присоединили Хуан.
 В 12 луне, в день дин-чоу умер князь Чэнь Сюань-гун (Чу-цзю), ему наследовал сын Куань (Му-гун, эра правления 647—632).
 Циский гун послал Гуань Чжуна в Чжоу умиротворить жунов. Ван хотел отдать ему почести как высшему сановнику, но Гуань Чжун согласился лишь на почести младшего, вспомнив про циских сановников Го и Гао.
 Циский гун послал Си-пэна помирить жунов с Цзинь.

См. также

Примечания